Macarthuria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Macarthuria ingår i familjen Limeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nejlikordningen